Kolouch může označovat:

 mládě jelena

příjmení
 František Kolouch (* 1969) – český spisovatel, pedagog a historik
 Jiří Kolouch (1932–2019) – československý hokejový brankář
 Klára Kolouchová (* 1978) – česká manažerka a horolezkyně
 Milan Kolouch (* 1965) – československý fotbalista, záložník a obránce

Rozcestníky - příjmení